Russeneiche ist der Name verschiedener markanter Eichenbaumexemplare, die dem Vernehmen nach bereits zu Zeiten des Russlandfeldzugs 1812 existiert haben:
Russeneiche (Rehbach)
Russeneiche (Ispringen)